Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 83 dans le monde.

 Route fédérale 83 en Allemagne
 Route européenne 83 en Bulgarie
 U.S. Route 83 aux États-Unis
 Interstate 83 aux États-Unis 
 Route principale 83 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 83 en Islande
  dans plusieurs pays